Josef Fučík ist der Name folgender Personen:

* Josef Fučík (Maler) (1890–1955), tschechischer Maler
 Josef Fučík (Historiker) (1933–2018), tschechischer Historiker